Ксифар (85 — 65 годы до н. э.) — сын царя Понта Митридата VI от его последней жены Стратионики.

Биография 
Один из сыновей царя Митридата VI Евпатора; матерью царевича была гречанка-наложница Стратионика, ставшая позднее женой.

Его мать, проживавшая в крепости Комана, сдала её вместе с казной войскам римского полководца Помпея в надежде, что Помпей Великий сохранит жизнь её сыну, если тот к нему попадёт в плен.
 
В отместку Митридат казнил Ксифара на берегу пролива на глазах его матери как изменника и оставил его труп непохороненным.

Литература 
 A. Duggan, He Died Old, Mithridates Eupator, King of Pontus (1974)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 85 году до н. э.
Умершие в 65 году до н. э.
Митридатиды
Митридат VI
Понтийские царевичи